Бют може да се отнася за:
 Бют, град в Монтана, САЩ
 Окръзи в САЩ
 Бют (окръг, Айдахо)
 Бют (окръг, Калифорния)
 Бют (окръг, Южна Дакота)